Granby steht für folgende Orte:

in Kanada:
 Granby (Québec)

in Großbritannien:
 Granby (Nottinghamshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Granby (Colorado)
 Granby (Connecticut)
 Granby (Massachusetts)
 Granby (Missouri)
 Granby (New York)
 Granby (Vermont)
 Granby Center, Stadtteil von Granby, New York

Granby steht für:
 Granby (Lister), Roman von Thomas Henry Lister (1826)
 Granby-Krater, Meteoritenkrater in Schweden
 Operation Granby, Einsatz britischer Streitkräfte im Zweiten Golfkrieg
 Granbywagen, Förderwagen im Bergbau

Siehe auch:
 Granby Township